UEFA Intertoto Cup 2008 var den 14. udgave af turneringen, som blev organiseret af UEFA, og desuden den sidste. Den bestod af tre runder og fandt sted mellem den 21. juni og 27. juli. De elleve vindere af tredje runde kvalificerede sig til UEFA Cuppen. Lodtrækningen blev foretaget i UEFA's hovedkvarter i Nyon, Schweiz den 21. april 2008.

Fordeling af hold 
50 klubber fra 50 UEFA-forbund deltog i UEFA Intertoto Cup 2008. Nedenfor ses fordelingen af hold i runderne:

Første runde: (28 hold)

 28 hold fra forbund 23-36, 38-50 og 53.

Anden runde: (28 hold)

 14 vindere fra første runde.
 14 hold fra forbund 9-22.

Tredje runde: (22 hold)

 14 vindere fra anden runde.
 8 hold fra forbund 1-8.

Spillerunder

Første runde 
De første kampe fandt sted den 21. og 22. juni 2008, mens returkampene blev spillet den 28. og 29. juni 2008.

Anden runde 
De første kampe fandt sted den 5. og 6. juli, mens returkampene blev spillet den 12. og 13. juli.

Tredje runde 
De første kampe fandt sted den 19. og 20. juli, mens returkampene blev spillet den 26. og 27. juli. De elleve vindere kvalificerede sig til UEFA Cuppens anden kvalifikationsrunde.

Vindere 
Følgende hold kvalificerede sig som vindere af UEFA Intertoto Cup 2008 til UEFA Cuppen:
  Aston Villa
  Deportivo La Coruña
  Elfsborg
  Grasshopper Zürich
  Napoli
  Rennes
  Rosenborg
  Sporting Braga
  Sturm Graz
  Stuttgart
  Vaslui

Se også 
 UEFA Champions League 2008-09
 UEFA Cup 2008-09

Fodnoter

Ekstern henvisning 
 UEFA – Officiel hjemmeside

Udgaver af Intertoto Cup
Fodbold i 2008